Freter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Freter (1909–1967), SS-Sturmbannführer, Leiter der städtischen Feuerwehr in Mülheim an der Ruhr (1934–1945)
 Alske Freter (* 1991), deutsche Politikerin
 Carl Freter (1878–unbekannt), deutscher Politiker (SPD)